Spojení písmen Z a F může mít různé významy:

ZF 
 Zermelova-Fraenkelova teorie množin
 ZF Friedrichshafen AG – výrobce převodovek (historicky Zahnfabrik Friedrichshafen)
 zettafarad – jednotka elektrické kapacity, pro svou přílišnou velikost nevyužitelná